

Буковина (Черновцы)

Верес (Ровно)

Волынь (Луцк)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря-МАЛС (Луганск)

Карпаты (Львов)

Кремень (Кременчуг)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Запорожье)

Нива (Тернополь)

Таврия (Симферополь)

Торпедо (Запорожье)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 1992/1993 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1992/1993 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 1992/1993